Красновский сельсовет (белор. Краснаўскі сельсавет) — административная единица на территории Светлогорского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр - деревня Красновка.

Состав 
Красновский сельсовет включает 16 населённых пунктов:
 Василёвка — деревня
 Даниловка — деревня
 Дражня — деревня
 Заболотье — деревня
 Завичье — деревня
 Ковчицы-1 — деревня
 Ковчицы-2 — деревня
 Королёва Слобода-1 — деревня
 Королёва Слобода-2 — деревня
 Красновка — деревня
 Круки — деревня
 Малимоны — деревня
 Михайловка — агрогородок
 Новая Белица — деревня
 Тумаровка — деревня
 Язвинцы — деревня

См. также 
 Светлогорский район

Примечания

Ссылки 
 Красновский сельсовет Светлогорского района
Светлогорский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Светлогорского района (Гомельская область)